Puchet heißen folgende geographischen Objekte:

 Puchet (Gemeinde Pichl), Ortschaft von Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, auch Buchet, Schlüßlberg, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Puchet (Gemeinde Kallham), Ortschaft von Kallham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Puchet (Gemeinde Hinzenbach), Ortschaft von Hinzenbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

Siehe auch: 
 Buchet